Rovell (òxid), substància de color marró vermellós formada quan els compostos de ferro es corroeixen en presència d'oxigen i aigua.
 Rovell d'ou, part interna dels ous.
 Uredinals, classe de fongs anomenats rovells per les lesions característiques que causen sobre les fulles d'algunes plantes
 Rovell de l'Ou, taverna de Barcelona que estava en funcionament a finals del s. XIX i primers del s. XX.
 Racó del Rovell, cap de vall petit i tancat de Monistrol de Calders, Bages.